Strunk steht für:

 Baumstumpf
 Sprossachse bestimmter Pflanzen- oder Pilzarten

Strunk ist der Familienname folgender Personen:
 Franziskus Strunk (1844–1922), Abt der Abtei Oelenberg.
 Gerhard Strunk (1935–2009), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer
 Heinrich Strunk (1883–1952), deutscher Politiker (Zentrumspartei, CDU)
 Heinz Strunk  (* 1962, Mathias Halfpape; Jürgen Dose), deutscher Entertainer
 Hermann Strunk (1882–1933), deutscher Pädagoge und Politiker; Senator für Kultus der Freien Stadt Danzig
 Klaus Strunk (1930–2018), deutscher Sprachwissenschaftler und Indogermanist
 Mirjam Strunk (* 1974), deutsche Theaterautorin und -regisseurin
 Nils Strunk (* 1990), deutscher Schauspieler und Musiker
 Paul Strunk (1909–1972), deutscher SS-Hauptscharführer
 Peter Strunk (1929–2020), deutscher Psychiater, Psychotherapeut und Hochschullehrer
 Oliver Strunk (1901–1980), US-amerikanischer Musikwissenschaftler und -pädagoge
 Reiner Strunk (* 1941), deutscher evangelischer Theologe
 Roland Strunk († 1937), deutscher Journalist und Kriegsreporter
 Werner Strunk (* 1952), deutscher Fußballspieler
 William Strunk, Jr. (1869–1946), US-amerikanischer Anglist

Siehe auch:

 Strungk